Vólkovo (Tomsk), localitat de la província de Tomsk, a Rússia
 Vólkovo (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia